Ghinea:
 Cristian Ghinea, ziarist român
 Maria Ghinea, cântăreață de muzică populară
 Nicoleta Janina Ghinea, cântăreață cunoscută sub numele de Nicole Cherry

Nume de familie românești